

Cinema
 El indio – film del 1939 diretto da Armando Vargas de la Maza
 El indio – film del 1953 diretto da Eddie Romero
 El Indio – personaggio del film Per qualche dollaro in più dalla trilogia del dollaro di Sergio Leone

Geografia
 El Indio – centro abitato del Texas

Musica
 El Indio – album di Lord Kossity

Pagine correlate
Indio (disambigua)